Си́ри Ко́лу (; род. 18 июля 1972, Коувола, Финляндия) — финская писательница, театральный драматург, режиссёр и преподаватель театра.

Она имеет степень магистра театрального искусства, а также она изучала литературоведение и театральное искусство в университете Хельсинки.

Первый роман Сири Колу Metsänpimeä (рус. Темнота леса) был опубликован в 2008 году. В 2009 году весёлая и самобытная приключенческая история Me Rosvolat («Мы — Разбойниковы») выиграла конкурс лучшего детского романа и сценария, учреждённого издательством Оtava и кинокомпанией Kinoproduction. Книга появилась в свет в 2010 году. Экранизация книги вышла осенью 2014 года. На данный момент права на книгу проданы в 17 стран. Книги Колу были переведены в следующих странах: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, Словения, Турция, Швеция, Эстония, Южная Корея.

Сири Колу живёт в городе Вантаа со своей семьёй.

Писатель любит винтажную одежду, фильмы-катастрофы, собак породы борзая, блошиные рынки, нелинованные блокноты, экспериментальный перформанс и блуждание по незнакомому городу. Новое увлечение Колу — стимпанк как вымышленная историческая эпоха и стиль в одежде. Самую большую страсть Колу испытывает к обуви на каблуках, для которой у неё дома выделен специальный шкаф.

Титулы, награды и премии 
 2010 премия Finlandia Junior (за «Мы — Разбойниковы»)
 2012 премия Kaarina Helakisa, присуждаемая финским издательством Otava детским писателям и иллюстраторам
 2013 финская премия Laivakello, присуждаемая авторам подростковой литературы
 2012 голландская премия Die Zilveren Griffel (за «Мы — Разбойниковы»)
 2013 бельгийская премия от Flemish Children’s and Juvenile Books Jury (за «Мы — Разбойниковы»)

Библиография 
 2008 Metsänpimeä (рус.Темнота леса)
 2010 Me rosvolat (рус. Мы — Разбойниковы)
 2011 Me Rosvolat ja konnakaraoke (рус.Мы — Разбойниковы и негодяйское караоке)
 2012 Me Rosvolat ja iso-Hemmin arkku (рус.Мы — Разбойниковы и сундук Хемми Великого)
 2013 Me Rosvolat ja vaakunaväijy (рус.Мы — Разбойниковы и благородная охота)
 2013 Pelko ihmisessä (рус.Страх внутри)
 2014 Me Rosvolat ja ryöväriliitto (рус.Мы — Разбойниковы и союз бандитов)
 2014 Ihmisen puolella (рус.На стороне человека)
 2015 Ränttätänttää, rosvoruokaa
 2015 Tervemenoa, Taika Taksinen
 2016 Kesän jälkeen kaikki on toisin (рус. После лета всё по-другому)
 2016 Me Rosvolat: Karkkikumous!
 2016 On se nyt kumma, Taika Taksinen

Экранизации 
Книга «Мы — Разбойниковы» была экранизирована в 2014 году. На экраны фильм вышел весной 2015 года. Режиссёром фильма стала Марьют Комулайнен (фин. Marjut Komulainen), а главные роли исполнили Сиркку Уллгрен (фин. Sirkku Ullgren), Кари Вяянянен (фин. Kari Väänänen), Лотта Лехтикари (фин. Lotta Lehtikari) и Юсси Ватанен (фин. Jussi Vatanen).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница писателя на Facebook

Лауреаты премии Finlandia Junior